Çamardı (district), een Turks district in de provincie Niğde
 Çamardı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çamardı